, è un cognome russo di alcuni personaggi

 Vladimir Nabokov – scrittore ed entomologo
 Vladimir Dmitrievič Nabokov – politico e criminologo
 Dmitri Nabokov – basso e traduttore statunitense
 Evgenij Nabokov – hockeista su ghiaccio russo

indica inoltre

 Museo letterario Vladimir Nabokov – a San Pietroburgo
 7232 Nabokov – asteroide del sistema solare